Okręty US Navy o nazwie USS „Prestige”

 Pierwszy „Prestige” (AMc-97) był trałowcem. Wszedł do służby w 1941 roku.
 Drugi „Prestige” (MSO-465) był trałowcem. Wszedł do służby w 1954 roku.

Prestige